Ванесса Хенке (; родилась 15 января 1981 года) — немецкая теннисистка.
 Победительница 17 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (6)

Поражения (2)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (10)

Поражения (9)

Несыгранные финалы (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Германии